Javier Gutiérrez Abella, nacido en Ponferrada (León) en 1983, es un experto en tecnología español con grandes conocimientos en el campo electrónico, informático y de telecomunicaciones. Además de ser un reputado especialista en el sector de la Industria 4.0. es popular en redes sociales e internet sobre todo en YouTube, donde su Canal, "el canal de Javier Gutiérrez Abella", cuenta con miles de seguidores.

Biografía 
En 2001 inicia sus estudios en Ingeniería de telecomunicaciones Especialidad Sistemas Electrónicos en la Universidad de Valladolid. Donde culminó sus estudios con la publicación del PFC (Proyecto fin de carrera) titulado "Diseño e implementación de un sistema (hardware y software) para la adquisición y tratamiento de datos"

En 2009 comenzó a trabajar en la multinacional americana Sykes Enterprises Incorporated (SYKES), una corporación multinacional estadounidense con sede principal en Tampa (Florida) que ofrece servicios de externalización de procesos comerciales, consultoría de tecnologías de la información (TI) y servicios habilitados para TI, como soporte técnico y servicio al cliente HelpDesk. Javier es el encargado de introducir las novedades en la compañía en materia de de ADSL, MODEM 3G, terminales de internet en movilidad, telefonía móvil, VOIP y fija.

En 2011 ingresa como personal laboral para el Estado (Gobierno de España) en la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en el departamento de Innovación y Nuevas Tecnologías, donde se encarga de infraestructuras de equipos servidores (Windows y Linux) y de comunicaciones (LAN y WAN. Gestión de routers, switches, vlan, wimax, radioenlaces).

En 2013 Javier Gutiérrez se incorporó a la PYME leonesa Pharmadus para llevar a cabo la renovación digital de la compañía

y llevarla, en un primer momento, a la Industria 3.0.
Para posteriormente elevarla a la Industria 4.0 aportando técnicas de IOT, Ciberseguridad, BigData y Business Intelligence.
Nombrado como CIO (Chief Information Officer) desde 2016 y CDO (Chief Digital Officer) desde 2020 además es Director del Departamento de I.T.. y del Departamento E-Commerce. 
En la empresa es responsable, entre otros, del Análisis y Diseño del Smart ERP Odoo, Infraestructuras IT/OT LAN, WAN, VLAN, VPN, copias de seguridad, ciberseguridad y Servidores así como de las múltiples Páginas Web y Venta Online de la compañía. En venta online diseñó un plan de comercialización online para Pharmadus que parte de 0 en el año 2015 hasta representar más del 15% de facturación total de la compañía, con venta en su propia tienda, AliExpress, eBay y Amazon tanto a nivel nacional como internacional.

En 2015 realiza la adaptación de sus estudios al Grado en Ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid.

En 2017, como docente de la universidad de Leon participó en el evento "EDUCADOR CIENTÍFICO III". Donde habló del desarrollo del sistema Meteorológico que él mismo ha creado, llamado "Meteo Spyfly". Que en 2012 implementó con Hardware IOT de recopilación de señales meteorológicas (lluvia, vel viento, temperatura...) incorporando elementos como Arduino y webcams. Ese proyecto muestra todos esos datos en página web, apps móviles de Android e IOS así como streaming continuo en Twitch y YouTube.

En 2018 comienza su colaboración como tutor del Grado de Informática en la Universidad de León, en la formación teórica y práctica de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León.

En 2020 extiende sus estudios con un Master de Industria 4.0 en Valladolid, donde presentó el PFM (Proyecto Fin de Master) titulado " The IOTé revolution - Paperless Smart Manufacturing by Javier Gutierrez & Pharmadus". Proyecto que combina herramientas IOT para la eliminación de procesos manuales y la sustitución de papel en la industria por tablets en movilidad y  otros elementos tecnológicos.

Ha compaginado su trabajo, formación y proyectos personales con la publicaciones continuas en RRSS además de su blog tecnológico "Un Ingeniero de Teleco Interneteando"

y un Canal de YouTube sobre materia tecnológica. Así mismo también cuenta con participaciones periódicas en medios de comunicación (Television, Radio, Prensa Digital)
 y Prensa Escrita como en ponencias y congresos sobre Tecnología e Industria 4.0, OpenSoftware y tecnología en general.

Formación 
Javier es Ingeniero técnico de Telecomunicaciones Especialidad Sistemas Electrónicos por la Universidad de Valladolid, estudios que finalizó en 2009.
En 2015 obtiene el Graduado en el Grado de Ingeniería de telecomunicaciones en la Universidad de Valladolid y en 2020 el Master en Industria 4.0 también en Valladolid.

Proyectos Innovadores Personales

MeteoSpyfly 
MeteoSpyfly es una estación meteorológica con webcam que provee datos en tiempo real así como históricos en aplicación móvil y página web. Es un proyecto de innovación en materia de adquisición de datos meteorológicos, siendo el proyecto con más recorrido de los que Javier tiene en la actualidad. Aúna múltiples tecnologías como Web, aplicaciones móviles de Android e IOS así como servidores, comunicaciones, redundancias, scripts de aviso, sensores y automatizaciones de Arduino. Ha aparecido en multitud de ocasiones en en medios de comunicación tales como Television, Radio, Prensa Digital y Prensa Escrita.

MakersBierzo 
Javier es uno de los directivos fundadores de la asociación sin ánimo de lucro Makers Bierzo, creada a principios de 2019 en Ponferrada con el objetivo de fomentar y potenciar la comunidad “maker” en el Bierzo. La cultura “maker” se basa en las ideas de hacer y compartir. Un “maker” crea o mejora objetos o dispositivos con la finalidad de mejorar su propia vida e incluso la de la comunidad que le rodea. Por otro lado, la cultura “maker” también engloba el término compartir, creando comunidades a través de las cuales se comparten conocimientos y se impulsan las capacidades individuales de cada componente, así como las colectivas.

Checkids 
Checkids es un proyecto creado en la startup weekend de somiedo que se realizó con la colaboración de Google en 2015 siendo uno de los proyectos finalistas. Es un sistema de monitorización de niños para detección de deficiencias cognitivas y físicas. El sistema captura todos los movimientos del niño con una nube de puntos generando así un esqueleto del cual se obtienen los datos de sus movimiento. De este esqueleto virtual 3D se extraen las mediciones y con la APP móvil puede recoger los movimientos del niño y que el sistema realice las mediciones obteniendo así los informes acerca del niño. Además desde el portal web pude ver los informes del niño así como compartir los datos a otros usuarios (profesores, profesionales...) así como subir sus propias grabaciones para que sean analizadas.

Un Ingeniero de Teleco Interneteando 
Un Ingeniero de Teleco Interneteando es un blog tecnológico donde tiene cabida desde tutoriales, proyectos de programación, artículos de interés tecnológico, etc...
Este blog cuenta con una gran presencia en Twitter.

Trotamundos Viajeros 
Trotamundos viajeros es un blog de viajes donde hay información y guías para vacaciones y escapadas. Hay resúmenes de viajes además de fotos y comentarios. También están disponibles guías a modo de planos, información de medios de transporte, de hoteles y alojamientos, etc… un resumen detallado para viajar.
Este blog cuenta con una gran presencia en Instagram.

Canal de YouTube de Javier Gutiérrez Abella 
Canal de YouTube de Javier Gutiérrez Abella es un canal de YouTube con publicaciones de video relacionados con la tecnología. la informática, electrónica y todo lo que tenga que ver con el mundo digital. En él se realizan tutoriales, reviews, unboxing de productos incluso ponencias y charlas.

Bibliografía

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
Nacidos en 1983
Hombres